Ар-Рауда, Ар-Равда, Эр-Рауда ( — «Сад») — многозначное арабское слово, происходит от глагола «рвд» — «тренировать», «льстить». Слово встречается в Коране (Сура Ар-Рум, аят 15).
 Ар-Рауда (остров) — остров на реке Нил.
 Ар-Рауда — одно из мест в интерьере мечети.
 Ар-Рауда (тепе) — исторический курган в Сирии.
 Ар-Рауда — населённые пункты в Йемене, Сирии, Египте, Омане и Саудовской Аравии.
 Рауда Тахира — мавзолей исмаилитского даи Тахира Сайфуддина в Мумбаи.
Имя Рауза (Роза).
В персидском языке буква дад читается как «зад».
 Рауза Мухамеджановна Исланова (1948 г.р.) — российский тренер по теннису.
 Роза Муллоджанова (1944 г.р.) — таджикская (бухарско-еврейская) певица.
Книги
 Ар-рауд аль-анаф — биография пророка Мухаммеда. Автор — Абуль Касим ас-Сахили.
 Ар-рауд аль-мурби — книга Аль-Бухути.

См. также 
 Рауд ( — железо) 
 Рауда

Ссылки 
 Рауда